Rote Kirche steht für Kirchen in:

Deutschland:
 Rote Kirche in Köln-Lindenthal, siehe Köln-Lindenthal #Rote Kirche
 Rote Kirche in Radebeul, Sachsen, siehe Lutherkirche (Radebeul)
 Rote Kirche in Straach, Brandenburg, siehe Straach #Rote Kirche
Tschechien:
 Rote Kirche (Brünn), protestantische Kirche in Brünn, Tschechien
 Rote Kirche (Olmütz), protestantische Kirche in Olmütz, Tschechien
 Rote Kirche in Zwittau, Tschechien, siehe St. Joseph (Svitavy)
 Apostel-Paulus-Kirche (Ústí nad Labem)
Türkei:
 Rote Kirche (Güzelyurt), byzantinische Kirche im Dorf Sivrihisar, Landkreis Güzelyurt, Provinz Aksaray, Türkei
 Rote Kirche in der Stadt Sivrihisar, Provinz Eskişehir, Türkei, siehe Hl.-Dreieinigkeits-Kirche (Sivrihisar)
 Qızılkilise (armenisch „Rote Kirche“), traditioneller Name von Nazımiye, Türkei
Weitere:
 Rote Kirche in Minsk (Belarus), siehe Kirche des heiligen Simon und der heiligen Helena
 Rote Kirche in Arad (Rumänien), siehe Evangelisch-Lutherische Kirche Arad

Siehe auch:
 Rote Kapelle
 Rothkirch
 Rothkirchen
 Rotenkirchen
 Rothenkirchen